Kazimierz Deyna (1947-1989) – polski piłkarz
 Deyna Cup

Zobacz też 

 Być jak Kazimierz Deyna